E92 peut faire référence à :

Automobiles 
 BMW M3 (E92), version coupé de la quatrième génération de la BMW M3 ; 
 BMW M3 GT2 (E92), automobile de compétition dérivé de la BMW M3 ; 
 BMW Série 3 E92, version coupé de la cinquième génération de la BMW Série 3.

Route 
 Route européenne 92, une route en Grèce .

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres